Angelieri – cognome italiano
 Giorgio Angelieri – editore e tipografo italiano